Hymn steht für:

 Hymn, Lied von Barclay James Harvest vom Album Gone to Earth (1977)
 Hymn (Ultravox-Lied), Lied von Ultravox (1982)
 Hymn (Moby-Lied), Lied von Moby (1994)
 Hymn (Celine-Dion-Lied), auch L’hymne, Lied von Celine Dion (2015)